Avondeditie (verzetsblad)
 Avondeditie (radioprogramma) - uitgezonden door Groot Nieuws Radio

 Aften - avondeditie van Aftenposten
 Sandhya Aajkaal - avondeditie van Aajkaal